Deze lijst geeft een overzicht van het oeuvre van Niels Gade.

Niels W. Gade is een bekende Deense componist. Hij verbleef grote tijd in Duitsland en stond onder invloed van en werd gewaardeerd door Felix Mendelssohn-Bartholdy. Zijn muzikale nalatenschap bestaat uit vergeten werken tot bekende werken als Efterklange af Ossian en zijn Symfonie nr. 1.

Werken met opusnummer

Werken zonder opusnummer

Compositie voor piano solo of vierhandig piano

Composities voor orgel

Liederen
Van veel liederen van Gade is de datum van componeren onbekend.

Verder nog:
3 dansk Sange (1852); 3 Digte (1842); 4 Gesänge (1832-39); ; 3 Lieder (1866); 2 Lieder (1866).

Zie ook
 Sorgekantate over Overhofmarschal Levetzau
 Op, thi dagen nu frembryder
 Pastorale for harmoniorchester

Gade, Niels